Боганьи () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Боганьи, Бенце (род. 1976) — венгерский фаготист, брат Гергея и Тибора Боганьи.
 Боганьи, Гергей (род. 1974) — венгерский пианист, брат Бенце и Тибора Боганьи.
 Боганьи, Тибор (род. 1975) — венгерский дирижёр, брат Гергея и Бенце Боганьи.
 Дент-Боганьи, Клара (род. 1973) — немецкая гобоистка, жена Бенце Боганьи.